

Patronymes 
 Andrea Matteo Palmieri (1493-1537), cardinal italien
 Charlie Palmieri (1927-1988), pianiste et chef d'orchestre de salsa américain
 Eddie Palmieri (1936-), pianiste et compositeur américain
 Giovanni Palmieri (1906-?), ancien joueur de tennis professionnel italien
 Giuseppe Palmieri (1721-1793), économiste et homme politique italien
 Joelle Palmieri (1959-), journaliste, politiste, militante féministe
 Julian Palmieri (1986-), footballeur professionnel français
 Kyle Palmieri (1991-), joueur de hockey professionnel américain
 Luigi Palmieri (1807-1896), volcanologue et météorologue italien
 Matteo Palmieri (1406-1475), humaniste et homme d'État italien
 Nick Palmieri (1989-), joueur de hockey sur glace américain
 Roger Palmieri (1902-1991), homme politique français
 Silvio Palmieri (1957-2018), compositeur québécois
 Stefano Palmieri (1964-), capitaine-régent de Saint-Marin

Autres 
 Palais Palmieri, hôtel particulier

Homonymie de patronyme